Whittlesey ist der Familienname folgender Personen:

 Charles Whittlesey (1808–1886), US-amerikanischer Geologe
 Derwent Whittlesey (1890–1956), US-amerikanischer Geograph
 Elisha Whittlesey (1783–1863), US-amerikanischer Politiker
 Faith Whittlesey (1939–2018), US-amerikanische Diplomatin und Politikerin
 Frederick Whittlesey (1799–1851), US-amerikanischer Politiker
 Julian Hill Whittlesey (1905–1995), US-amerikanischer Architekt und Stadtplaner
 Thomas T. Whittlesey (1798–1868), US-amerikanischer Politiker
 William Whittlesey († 1374), englischer Geistlicher, Erzbischof von Canterbury
 William A. Whittlesey (1796–1866), US-amerikanischer Politiker

Whittlesey bezeichnet außerdem:

 Whittlesey (Cambridgeshire), einen Ort in England
 Whittlesey (Wisconsin), einen Ort im Taylor County, Wisconsin, Vereinigte Staaten

Siehe auch:
 Whittlesea